Visnova era il nome di un'azienda produttrice di macchine da cucire

Višňová può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:

Višňová, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Višňová, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale
Višňová, comune del distretto di Liberec, nell'omonima regione